Эдвард Виттиг (; 22 сентября 1879, Варшава, Царство Польское , Российская империя — 3 марта 1941, там же) — польский скульптор, педагог, профессор. Представитель неоклассицизма.

Биография 
В 1898—1900 учился в венской Академии изобразительных искусств, в 1900 — продолжил обучение в Национальной высшей школе изящных искусств в Париже. Одним из его друзей в этот период был Магнус Энкель.

Вернулся в 1909 в Польшу, позже поселился на Подолье.

Занимался преподавательской деятельностью. В 1914—1920 гг. — профессор Школы изящных искусств в Варшаве (ныне Академия изящных искусств (Варшава)) и столичной Политехники, в 1937—1939 — Академии искусств в Кракове.

В 1936 году был награждён «Золотыми академическими лаврами» Польской академии знаний за выдающийся вклад в польское искусство.

Умер в оккупированной немцами Варшаве в 1941 году. Похоронен на кладбище Старые Повонзки.

Творчество 

В ранний период своего творчества, создал ряд скульптур в духе символизма, находился под влиянием Огюста Родена и Аристида Майоля. С 1910 начал склоняться к так называемому новому классицизму, общеевропейской тенденцией, которая являлась ответом на роденизм в скульптуре. В 1915 году изложил своё творческое кредо в опубликованной работе «Чтения о скульптуре», в которой осудил ширящееся распространение в польском искусстве имитации под Родена и призвал следовать традициям.

Зрелым произведениям Э. Виттига свойственны пластическая обобщенность и мужественная простота форм.

Член общества польских художников модернистской ориентации «Штука» («Sztuka»; «Искусство») и группы «Ритм».
С 1900 участвовал в выставках общества поощрения изящного искусства в Варшаве и Кракове (с 1903), а также за рубежом. В 1920 и 1924 — участник Венецианского биеннале.

Избранные работы 
 «Сфинкс», 1904;
 «Идол», 1906;
 «Молодость», 1907;
 «Ева», мрамор, 1912—1920 (в Национальном музее в Варшаве);
 «Борьба», бронза, 1916 (в Национальном музее в Варшаве);
 памятник погибшим членам Польской военной организации, бронза, 1921, разрушен в 1940, восстановлен в 1999;
 памятник Лётчику в Варшаве, бронза, 1923—1932, разрушен в 1939—1944, восстановлен в 1967;
 памятник Ю. Словацкого в Варшаве, 1932, предназначался для Львова, открыт в 2002 и др.

В богатом творческом наследии мастера — надгробия, бюсты, портретные медальоны и др.

Ссылки 
 http://culture.pl/pl/tworca/edward-wittig  
 Работы Э. Виттига 

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Польши
Педагоги Польши
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Неоклассицизм